Papyrus 49 (Gregory-Aland), of 49, is een oude kopie van het Griekse Nieuwe Testament. Het is een handschrift van papyrus en bevat de tekst van Efeziërs hoofdstuk 4:16-29 en 4:31-5:13. Op grond van schrifttype wordt het manuscript gedateerd in de derde eeuw. Papyrus 49 wordt bewaard op de Yale University Library (P. Yale 415) in New Haven.

Beschrijving 
Het schrift heeft veel kenmerken van de derde eeuw en doet denken aan het schrift van Papyrus 53.

De tekst beslaat een kolom per bladzijde, 29 regels per bladzijde, 38 letters per regel. De bladen zijn 18x25 cm groot.

Tekst
De Griekse tekst vertegenwoordigt de Alexandrijnse tekst. Kurt Aland beschrijft de tekst als op zijn minst normaal en plaatst het manuscript in categorie I van zijn Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament.
De tekst van dit handschrift staat het dichtst bij de Codex Sinaiticus en de Codex Vaticanus. Volgens Comfort zijn Papyrus 49 en Papyrus 65 fragmenten van hetzelfde handschrift.

Geschiedenis 
Februari 1931 werd het manuscript in Caïro gekocht voor de Yale University. De lotgevallen van voor die tijd zijn niet bekend. In 1958 publiceerde Welles de tekst.

Tekst 
[recto (Eph 4:16-25)]
 [16] – [οικοδομην εαυτου] ε̣ν̣ αγαπ[η [17] το]υ̣το̣ ο̣υ̣ν λ̣[εγω και
 μαρτυρομ]α̣ι εν κ̅ω̅ μη̣κετι υ[μας π]ε̣ρ̣[ι]π̣ατ[ειν καθ]
 [ως και τα] ε̣θνη •περιπατει εν̣ [ματαιοτ]η̣τ̣ι του
 [νοος] αυτων [18] εσκοτωμενοι τη •δ[ια]νο̣ι̣α οντες
 [απηλ]λοτριωμ̣ενοι της ζωης του θ̅υ̅ δ̣ια την αγνοι
 [αν τη]ν̣ ουσαν εν •αυτοις δια τ̣η̣[ν πωρ]ω̣σιν της
 [καρδια]ς αυ̣των̣ [19] οιτινες απηλ[γηκοτες] ε̣αυτους
 [παρεδ]ω̣καν τη̣ •α̣σελγια ε̣ι[ς] εργα̣[σιαν] α̣καθαρ
 [σιας πασης εν πλεο]ν̣ε̣ξ̣ια [20] υμ̣[εις δε] ο̣υ̣χ̣ ουτως
 [εμαθετε τον χ̅̅ν̅ [21] ει γε] α̣υτον ηκ̣[ουσατ]ε̣ και εν αυτω
 [εδιδαχθητε καθως εστι]ν̣ α̣λ̣η̣θ̣ε̣ι̣α̣ ε̣ν̣ [τω] ι̣̅̅υ̅ [22] [α]π̣οθεσθε
 [υμας κατα τη]ν̣ προ[τεραν α]ναστροφη̣[ν το]ν̣ παλαιον αν
 [θρωπον τον] φ̣θ̣ε̣ι̣ρομενον κατα τα[ς ε]π̣ιθυμιας της
 [απατης [23] ανα]νεο̣υσθαι δε εν τω π̅ν̣̅[ι̅ το]υ νοος •υμων
 [24] [και ενδυσασ]θ̣α̣ι̣ τ̣ον καινον ανθ̣[ρωπο]ν̣ τον κατα
 [θ̅ν̅ κτισ]θ̣εντ̣α εν δικαιοσυνη̣ τ̣ι̣ της αλη
 [θειας [25] δι]ο̣ αποθ̣εμενοι το ψευδ̣[ος λαλει]τ̣[α]ι̣ •αληθειαν
 [εκαστος μ]ε̣τ̣α του̣ πλησιον αυτ̣[ου οτι εσμεν] α̣λ̣λ̣η̣λ̣ων
 [μελη [26] ο]ρ̣γιζ̣ε̣σθαι και μη̣ αμαρ̣τ̣αν[ετ]α̣ι ο ηλιος
 [μη επ]ι̣δυετω επι παρο̣[ργ]ι̣σμω •υμω̣ν̣ [27] μηδε
 [διδοτε τ]οπον τω διαβολ̣ω̣ [28] ο κλεπτων μηκετει
 [κλεπτετ]ω μαλλον δ[ε κ]ο̣πιατω εργ̣[α]ζ̣ομενος
 [ταις χερσι]ν̣ το •αγαθον ινα εχη με̣[τα]δ̣ιδο̣να̣ι
 [τω χρεια]ν̣ •εχοντι [29] πας λογος σαπρος [ε]κ̣ του στομα
 τος υμων

[verso (Eph 4:29-5:13)]
 ρισατο ημ[ιν [1] γιν]ε[σθ]ε̣ ουν μιμηται του θ̅υ̅ ω̣ς̣ τ̣ε̣[κνα] αγα
 πητα [2] κα̣[ι] π̣ε̣[ρι]πατειται εν αγαπη καθως κ[αι]
 ο χ̅ς̅ ηγαπησε[ν] •[ημ]ας και παρεδωκε[ν] εαυτον [υπερ]
 ημων πρ̣ο[σφορα]ν̣ κ̣α̣ι θυσιαν τω θ̅ω̅ ε̣[ι]ς̣ οσμη[ν •ευω]
 διας [3] πορν[εια] [δε] κ̣αι ακαθαρσια πασα̣ η •π̣λ̣ε[ο
 ν]εξεια μη̣δ̣[ε ονο]μ̣αζεσθω εν υμιν̣ [κ]α̣θως π[ρεπει] •
 αγιοις [4] και εσ̣[χροτ]ης και μ̣ω̣[ρολογια η ευτραπελια α]
 ουκ α̣νηκεν̣ α̣λ̣λ̣[α μ]α̣λ̣[λον ευχαριστια [5] τουτο γαρ]
 ειστε γιν̣ωσκ̣[ο]ντ̣[ες] οτι π̣α̣[ς πορνος η ακ]α[θαρτος]
 η πλεονεκτη̣ς̣ ο̣ [εσ]τ̣ιν ειδωλο̣λ̣α̣τ̣ρ̣η̣ς̣ ου̣[κ εχει]
 κληρονομεια εν̣ [τη] βασιλεια του χυ̅ κ̣α̣ι θ̅υ̣̅ [6] [μηδεις]
 υμας απ̣ατατ̣ω̣ [κε]ν̣οις •λογοις δια τ̣α̣υτ̣α̣ [γαρ ερχε]
 τε η̣ οργη του̣ θ̣[υ̅ επι] τους̣ υ̣ιο̣υς της απισ̣τι̣α[ς [7] μη]
 ουν γινεσθ̣[ε συμμετ]οχ̣[οι] •α̣υ̣των [8] ητε γαρ π̣[οτε]
 σκοτος ν[υν δε φω]ς̣ ε̣ν̣ •κ̅ω̅ ως̣ τεκ̣[ν]α φ̣[ωτος πε]
 ριπατειτ̣ε̣ [9] [ο γαρ] [καρπ]ο̣ς̣ τ̣ο̣υ φωτος εν πα̣[ση αγα]
 θοσυνη και δ̣[ικα]ιοσυν̣η κ̣α̣ι̣ αληθεια [10] δ̣οκι[μα]
 ζοντες τι εστ̣[ι]ν ευα̣ρεσ[το]ν̣ τω κ̅ω̅

Zie ook 
 Lijst van Griekse papyri van het Nieuwe Testament
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament
 Bijbelse handschriften
 Tekstvarianten van het Nieuwe Testament
 Tekstkritiek van de Bijbel

Noten

Literatuur 
 W.H.P. Hatch en C. Bradford Welles, A Hitherto Unpublished Fragment of the Epistle to the Ephesians, Harvard Theological Review LI (1958), pp. 33–37.

Externe links 
 Image 49 recto
 Image 49 verso

Griekse papyrus van het Nieuwe Testament